Airbus
 Широкофюзеляжний літак в українській та російській мовах.

Примітки